Luka Mikulić (hokejaš), hrvatski hokejaš na ledu
 Luka Mikulić (Kreševo), kršćanski mučenik